Slaget vid Wiesloch kan avse:

 Slaget vid Mingolsheim 1622
 Slaget vid Wiesloch 1632
 Slaget vid Wiesloch 1799